Эверман (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — город в округе Таррант, штат Техас, США.
 Эверман, Джейсон (род. 1967) — американский гитарист, игравший в группах Nirvana и Soundgarden.
 Эверман, Кларенс (род. 1957) — шведский музыкант и продюсер.
  (род. 1993) — шведский ютубер и музыкант.